Johann Nahl ist der Name folgender Personen:
 Johann Samuel Nahl (1664–1727), deutscher Bildhauer